Серия B 1967/1968 () — 36-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 10 сентября 1967 года и закончился 23 июня 1968 года. В чемпионате приняла участие 21 команда.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1967/68 на legaserieb.it
 Серия B 1967/68 на rsssf.com

1967/1968
Футбол в Италии в 1967 году
Футбол в Италии в 1968 году